Yahagi kan avse:

  – en japansk kryssare av Chikuma-klass; deltog i första världskriget
  – en japansk kryssare av Agano-klass; deltog i andra världskriget